Gardiner – amerykański ośrodek turystyczny
Miejscowości w USA:
 Gardiner – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Gardiner – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Park
 Gardiner – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Gardiner – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Gardiner – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Gardiner (ang. Gardiner Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
Osoby o nazwisku Gardiner:
 Anthony William Gardiner – były prezydent Liberii
 John Eliot Gardiner – angielski dyrygent